Konusj kan syfta på:

Bulgarien 

 Konusj (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Chaskovo, 
 Konusj (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Asenovgrad,